Osoby o tym nazwisku:
 Hieronim Bieniewski – polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Marek Bieniewski – polski architekt
 Stanisław Kazimierz Bieniewski – polski szlachcic, dyplomata, urzędnik staropolski